

Мічиган-Сіті — місто, штат Індіана
 Мічиган-Сіті — місто, штат Північна Дакота